Alcuéscar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcuéscar (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Alcuéscar (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar